Adriano Moraes (1989) – artista marziale misto brasiliano
 Alice Braga Moraes (1983) – attrice brasiliana
 Almir Moraes de Albuquerque, detto Almir Pernambuquinho (1937-1973) – calciatore brasiliano
 Artur Moraes, meglio noto come Artur (1981) – ex calciatore brasiliano
 Bruno Moraes (1984) – ex calciatore brasiliano
 Chrigor Flores Moraes (2000) – calciatore brasiliano
 Cícero Moraes (1982) – designer brasiliano
 Claude Moraes (1965) – politico britannico
 Cristiano Moraes de Oliveira, meglio conosciuto come Cristiano (1983) – calciatore brasiliano
 Ederson Moraes, propr. Ederson Santana de Moraes (1993) – calciatore brasiliano
 Ézio Leal Moraes Filho, detto Ézio (1966-2011) – calciatore brasiliano
 Gilberto Moraes Júnior, noto semplicemente come Gilberto (1993) – calciatore brasiliano
 Jorge Marco de Oliveira Moraes, meglio noto come Jorge (1996) – calciatore brasiliano
 Júnior Moraes (1987) – calciatore brasiliano naturalizzato ucraino
 Lígia Maria Moraes (1973-2015) – cestista brasiliana
 Luiz Fernando Moraes dos Santos (1996) – calciatore brasiliano
 Marlon Moraes (1988) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Rogério Moraes Lourenço, detto Rogério o Rogério Lourenço (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Ronaldo Moraes da Silva, detto Ronaldo (1962) – ex calciatore brasiliano
 Sérgio Moraes (1982) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Sidney Moraes (1977) – allenatore di calcio brasiliano
 Walter Moraes  (1934-1997) – giurista e docente brasiliano
 Wesley Moraes Ferreira da Silva – meglio noto come Wesley (1996) – calciatore brasiliano

Altro
 63068 Moraes – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 De Moraes